

Nombre 
 Jimena (nombre) es un nombre femenino.

Toponimia 
 Jimena (Jaén), localidad de la provincia de Jaén, España.
 Jimena de la Frontera, localidad de la provincia de Cádiz, España.

Meteorología 
El nombre Jimena ha sido usado para seis ciclones tropicales en el Océano Pacífico oriental.

 La Tormenta tropical Jimena (1979): una fuerte tormenta tropical cuyo rasgo más notable fue el haberse formado en una posición más austral que cualquier otro ciclón del Pacífico oriental de que se tengan registros.
 El Huracán Jimena (1985): un débil huracán de categoría 4 que no tocó tierra ni causó daños.
 El Huracán Jimena (1991): otro débil ciclón de categoría 4 que también permaneció en el mar, sin tocar tierra ni causar destrozos.
 El Huracán Jimena (1997): un ciclón moderado de categoría 4 de rápida intensificación y también rápido debilitamiento.
 El Huracán Jimena (2003): un fuerte huracán de categoría 2 que se mantuvo en el mar sin tocar tierra. Entró en el Pacífico central algunos días después de formarse, cruzó la línea internacional de cambio de fecha y se disipó más tarde. El Jimena de 2003 fue uno de los seis ciclones que han cruzado las tres cuencas del Océano Pacífico.
 El Huracán Jimena (2009) de la temporada de 2009: un fuerte huracán de categoría 4 que impactó en la Península de Baja California. 
 El Huracán Jimena (2015) de la temporada de 2015, un fuerte huracán de categoría 4.